Eurysaces (Oudgrieks: Εὐρυσάκης), geboren in Troje, was in de Griekse mythologie de zoon van Ajax, een van de belangrijkste helden in de Ilias van Homeros, en Tecmessa, de dochter van de Phrygische vorst Teleutas.  

De naam Eurysaces betekent 'breedschild' en is een verwijzing naar het fameuze schild van zijn vader. In Sophocles' tragedie Aias overhandigde de Ajax het schild aan zijn jonge zoon voordat hij zijn eigen leven nam. Eurysaces werd vervolgens naar Salamis gebracht, het geboorteland van zijn vader, waar hij werd opgevoed door zijn oom Teucer, zoon van Telamon. Na de dood van Telamon werd Eurysaces koning van Salamis.

Stamboom

Trivia
 De asteroïde 8317 Eurysaces, ontdekt in 1960, is naar deze Eurysaces vernoemd.
Sophocles schreef een toneelstuk met de titel Eurysaces, maar hiervan is slechts één citaat bewaard gebleven.

Mens in de Griekse mythologie